Rösund kan syfta på olika orter:
Rösund, Pernå – en by i Pernå kommun, Nyland 
Rösund, Snappertuna –  en by i Snappertuna i Ekenäs stad